David F. Sandberg – regista svedese nato il 1981
David Sandberg – regista di Kung Fury e attore svedese 
 David Sandberg – animatore
 David Sandberg – attore